Kopernikus ist der Familienname folgender Personen:
 Erdmann Kopernikus († 1573), deutscher Komponist, Jurist und Rektor
 Nicolaj Kopernikus (* 1967), eigentlich Nicolaj Christiansen, dänischer Schauspieler und Synchronsprecher 
 Niklas Koppernigk († um 1483), Vater des Astronomen
 Nikolaus Kopernikus (1473–1543), Astronom

Kopernikus steht für: 
 Kopernikus (Oper), Oper von Claude Vivier

Siehe auch:
 Copernicus 
 Coppernicus
 DFS-Kopernikus, der Name mehrerer deutscher Nachrichtensatelliten
 Kopernikus, ein europäisches Erdbeobachtungsprogramm, siehe Global Monitoring for Environment and Security
 Kopernikus-Gymnasium
 Kopernikusstraße
 Kopernikus-Preis, Wissenschaftspreis
 Kopernik
 Koppernigk